Torre degli Appiani sull'Isolotto dello Sparviero di Punta Ala a Castiglione della Pescaia
Torre degli Appiani a Marciana Marina

Pagine correlate 
Appiani